Соревнования по волейболу на XV Играх малых государств Европы проходили с 28 мая по 1 июня 2013 года в Люксембурге (Люксембург) с участием 5 мужских и 4 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Кипра.

Команды-участницы

Мужчины 
 Исландия, Кипр, Люксембург, Монако, Сан-Марино.

Женщины 
 Исландия, Кипр, Люксембург, Сан-Марино.

Система проведения турнира 
5 команд-участниц турнира у мужчин и 4 у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победу 3:2 − 2, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Результаты

Мужчины 

 28 мая: Монако — Сан-Марино 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 26:24); Люксембург — Исландия 3:0 (25:23, 29:27, 25:15).
 29 мая: Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:18, 25:19, 25:19); Люксембург — Монако 3:1 (23:25, 25:8, 25:21, 25:16).
 30 мая: Кипр — Исландия 3:0 (25:11, 25:17, 25:17); Сан-Марино — Люксембург 3:2 (27:25, 18:25, 28:26, 19:25, 15:10).
 31 мая: Кипр — Монако 3:0 (25:22, 25:20, 25:17); Сан-Марино — Исландия 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).
 1 июня: Монако — Исландия 3:0 (25:20, 25:19, 25:17); Кипр — Люксембург 3:0 (25:23, 25:15, 25:20).

Женщины 

 29 мая: Кипр — Исландия 3:0 (25:22, 25:11, 25:20); Люксембург — Сан-Марино 3:2 (25:22, 14:25, 26:24, 23:25, 15:13).
 30 мая: Кипр — Сан-Марино 3:1 (23:25, 25:17, 25:23, 25:14); Люксембург — Исландия 3:1 (25:17, 25:21, 22:25, 25:18).
 31 мая: Сан-Марино — Исландия 3:1 (25:18, 25:14, 22:25, 25:15); Сан-Марино — Исландия 3:1 (25:18, 25:14, 22:25, 25:15).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
 : Савва Савва, Никос Кола, Константинос Пафитис, Габриэль Георгиу, Иоаннис Контос, Ахиллеас Петракидис, Ангелос Алексиу, Антимос Экономидис, Георгиос Хризостому, Маринос Папахристодулу, Николас Хараламбидис, Георгиос Мосховакис. Главный тренер — Костас Деликостас.

 : Доминик Юси, Оливье де Кастро, Камиль Ричлицки, Арно Марольд, Жиль Браас, Ян Люкс, Ральф Лентц, Хуан Пабло Штутц, Ти Лавар, Крис Зюйдберг, Франтишек Восагло, Макс Функ. Главный тренер — Бурхард Диш.

 : Николя Бруццо, Жиль Бриллан, Драган Пезель, Матьё Орсулак, Аксель Ле Мёр, Кристоф Уливьери, Франк Гопцевич, Жюльен Корсини, Паскаль Ферри, Юг Кабошет, Оливье Лоренци. Главный тренер — Драган Пезель.

Женщины 
 : София Манитару, Кристиана Дэвид, Деспина Константину, Марина Лаврюк, Катерина Захаю, Андреа Хараламбус, Элени Петру, Элени Мосфилиоти, Антония Теоти, Андри Иордану, Иоанна Леониду, Ирина Кудуну. Главный тренер — Эммануил Румелиотис.

 : Ли Дикхофф, Бетти Хоффман, Фабьен Велш, Изабель Фриш, Анналена Мах, Лена Браас, Корин Штейнбах, Мартина Эмерингер, Ким Годар, Дебора Феллер, Марис Велш. Главный тренер — Детлеф Шёнберг.

 : Саманта Гьярди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Сара Глэнси, Элиза Паренти, Агнес Конти, Кьяра Паренти, Элиза Вануччи, Мартина Мацца, Ракель Стимац, Мария Монтирони, Анита Магалотти. Главный тренер — Луиджи Моролли.

Ссылки 
 Официальный сайт Игр 

Волейбол на Играх малых государств Европы
2013 год в волейболе